Чикагское управление городского транспорта (; , CTA) — оператор общественного транспорта города Чикаго и его пригородов, включая поезда Чикагского метрополитена и автобусное сообщение.

 является независимым правительственным агентством штата Иллинойс, начавшее работать с 1 октября 1947 года после покупки и объединения транспортных активов  и .

В 1952 году  приобрела активы , которая находилась под контролем основателя компании «» , в результате чего была создана единая полностью унифицированная система.

Сегодня  является одним из трёх управлений по обслуживанию, финансово поддерживаемых . Служба  связана с пригородной железной дорогой Метра, а также с пригородными автобусами и службой паратранзита .

Примечания

Ссылки 

 Chicago Transit Authority

Чикагское управление городского транспорта
Управление интермодального транспорта Иллинойса
Скоростной транспорт Иллинойса
Автобусный транспорт Иллинойса
Региональное транспортное управление (Иллинойс)
Транспорт Чикаго
Появились в 1947 году в Иллинойсе